Хемлок има више значења:
 Хемлок (Њујорк)
 Хемлок (Мичиген)
 Хемлок (Охајо)